Христо Цветанов може да се отнася за:

 Христо Цветанов (химик)
 Христо Цветанов (волейболист)